

Armi 
 Vergeltungswaffe 2 – arma di rappresaglia 2, V2

Aeronautica 
 V2 – velocità di sicurezza per il decollo

Codici 
 V2 – codice vettore IATA di Karat Air (Russia)

Medicina 
 V2 – recettore per la vasopressina

Musica 
 V2 Records – etichetta discografica
 V2 (album) – album dei The Vibrators del 1978

Altro 
 Motore V2 – motore a V con due cilindri
 Sintassi V2 – particolare tipo di costruzione sintattica